Jules Verne steht für:

 Jules Verne (1828–1905), französischer Schriftsteller
 Monts Jules Verne, Gebirgszug im Norden der Île de la Possession, größte Insel der Crozetinseln im südlichen Indischen Ozean
 Le Jules Verne, Sternerestaurant auf dem Eiffelturm in Paris, siehe auch Eiffelturm #Zweite Etage
 Jules Verne (Zug), letzter französischer Trans-Europ-Express (1980) der SNCF auf Basis der SNCF CC 72000
 Collection Jules Verne, eine deutschsprachige Buchreihe mit übersetzten Werken von Jules Verne

Astronomie und Raumfahrt:
 Jules Verne, auch ATV-1, das erste Automated Transfer Vehicle der ESA, siehe Automated Transfer Vehicle #ATV-1: Jules Verne
 Jules Verne (Mondkrater), Einschlagkrater (147 km) auf der Mondrückseite mit mehreren Satellitenkratern:
 Jules Verne C (30 km)
 Jules Verne G (42 km)
 Jules Verne P (62 km)
 Jules Verne R (49 km)
 Jules Verne X (15 km)
 Jules Verne Y (30 km)
 Jules Verne Z (20 km)

Schiffe:
 Jules Verne (Schiff, 1931), französisches U-Boot-Begleitschiff
 Jules Verne (A620), französisches Marine-Hilfsschiff
 CMA CGM Jules Verne, französisches Containerschiff der CMA CGM 
 Jules Verne, vormaliger Name der Vidanta Elegant, Kreuzfahrtschiff unter der Flagge der Bahamas

Siehe auch:
 Jules Verne Trophy, Trophäe für die schnellste Weltumrundung per Segelboot
 Maison de Jules Verne, ehemaliges Wohnhaus von Jules Verne in Amiens in Frankreich, Museum
 Prix Jules-Verne, französischer Literaturpreis
 Centre international Jules-Verne,  Gelehrtengesellschaft mit Sitz in Amiens in Frankreich
 Vernien, Forscher zu Jules Verne
 Premio Juli Verne, andorranischer Literaturpreis
 Université de Picardie Jules Verne, französische Universität
 Verne (Mondkrater), Einschlagkrater auf der Mondvorderseite
 (5231) Verne, nach Jules Verne benannter Asteroid des Hauptgürtels